

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Oblaski -- część wsi Nieporaz w woj. małopolskim, w pow. chrzanowskim, w gminie Alwernia
 Oblaski – część wsi Drogomyśl woj. śląskim, w pow. cieszyńskim, w gminie Strumień